Попа́сное () — село,
Попасненский сельский совет,
Новомосковский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1223286001. Население по переписи 2001 года составляло 1345 человек .

Является административным центром Попасненского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Ильича,
Надеждовка,
Привольное и
Тарасово.

Географическое положение 
Село Попасное находится в 5 км от реки Богатенькая и в 7 км от реки Самара. По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой. Через село проходит автомобильная дорога .

История 
 Около села Попасное раскопано шесть курганов с погребениями эпохи бронзы (III—I тысячелетия до н. э.) и кочевников XI—XIV веков .
 Первое письменное упоминание о местности Попасные Буераки встречается в документах, датированных 1772 годом.
 В документах пятой ревизии 1794—1795 гг. впервые упоминается уже хутор Попасный. Из них явствует, что на хуторах Попасном и Поповом, приписанных к селу Андреевке, насчитывалось 25 дворов .

Экономика 
 Попаснянский стекольный завод, ООО.
 ООО «Агромир».

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Профессионально-техническое училище № 72.
 Амбулатория.
 Дом культуры.

Известные люди 
 Родзянко Михаил Владимирович (1859—1924) — русский политический деятель, лидер партии Союз 17 октября (октябристов), Председатель Государственной думы третьего и четвёртого созывов, один из лидеров Февральской революции 1917 года, в ходе которой возглавил Временный комитет Государственной думы.
 Махота Иван Григорьевич (1918-1943) — Герой Советского Союза, родился в селе Попасное.

Примечания